Das Banka Koper Slovenia Open 2008 waren die vierte Ausgabe des Tennishartplatzturniers für Frauen. Als Turnier der Kategorie Tier IV war es Teil der WTA Tour 2008. Es fand zusammen mit den Gastein Ladies vom 21. bis 27. Juli 2008 in Portorož statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Piran